En génie logiciel, CI/CD (parfois écrit CICD) est la combinaison des pratiques d'intégration continue et de livraison continue ou de déploiement continu.

Le CI/CD comble le fossé entre les activités et les équipes de développement et d'exploitation en imposant l'automatisation de la création, des tests et du déploiement des applications. Les pratiques DevOps modernes impliquent le développement continu, le test continu, l'intégration continue, le déploiement continu et la surveillance continue des applications logicielles tout au long de leur cycle de vie. La pratique CI/CD, ou pipeline CI/CD, constitue l'épine dorsale des opérations DevOps modernes.

Liens externes 
 https://www.redhat.com/fr/topics/devops/what-is-ci-cd par RedHat.

Notes et références 

Développement logiciel
Génie logiciel